Румен Петков може да се отнася за:
 Румен Петков (1948–2018), български аниматор и режисьор
 Румен Петков (1961), български политик